Austin es el nombre de varias estaciones;

 Austin (Amtrak) en Austin, Texas
 Austin (línea Azul) del Metro de Chicago;
 Austin (línea Verde) del Metro de Chicago;
 Austin (Metro de Hong Kong) del Metro de Hong Kong.